Een verkeersweg:
N223 (België)
N223 (Frankrijk)
N223 (Nederland), zie Provinciale weg 223
N223 (Zwitserland)